В соревнованиях по боксу на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 286 спортсменов, которые будут соревноваться за 13 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории.

Правила квалификации

Мужчины 
 5 мест будут отданы победителям Мировой серии бокса 2010—2011 в личных дисциплинах. Спортсмены сами должны будут решить, в каких весовых категориях будут выступать на Олимпийских играх, так как они различаются у обоих соревнований.
 92 места будут разыграны на чемпионате мира 2011. Будут квалифицироваться первые десять спортсменов в каждой категории (в категориях до 91 кг и свыше 91 кг — 6 спортсменов), причём каждый континент имеет определённую квоту, которую нельзя будет превышать:

 140 мест будут распределены на континентальных отборочных турнирах. Континентальная квота является такой же, как на чемпионате мира.
 5 мест будут отданы принимающей стране (Великобритания), которая самостоятельно решит, в каких весовых категориях выступят её спортсмены.
 8 мест неквалифицированным странам отдаст Трёхсторонняя комиссия (МОК, АНОК, AIBA).

Женщины 
 24 места будут распределены на чемпионате мира 2012. Будут квалифицироваться первые восемь спортсменок, причём каждый континент имеет определённую квоту, которую нельзя будет превышать:

 1 место будет отдано принимающей стране (Великобритания), которая самостоятельно решит, в какой весовой категории выступит её спортсменка.
 11 мест неквалифицированным странам отдаст Трёхсторонняя комиссия (МОК, АНОК, AIBA).

Квалификационные соревнования

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

до 49 кг

до 52 кг

до 56 кг

до 60 кг

до 64 кг

до 69 кг

до 75 кг

до 81 кг

до 91 кг

свыше 91 кг 

* Согласно континентальным квотам
** Всего 13 мест, не превышая континентальные квоты

Женщины

до 51 кг

до 60 кг

до 75 кг 

* Согласно континентальным квотам
** Всего 12 мест, не превышая континентальные квоты

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012